tura (en català antic) o bou
 Mare de Déu del Tura, marededéu negra i trobada de Catalunya, patrona d'Olot
 Festes del Tura, festes patronals d'Olot
 Sant Martí de Turà, església de Ribesaltes, bastida al llogaret de Turà (actualment desaparegut)
 Toponímia: 
 Tura (Egipte), ciutats de l'antic Egipte
 Tura (Meghalaya), capital del districte de West Garo Hills a Meghalaya, Índia
 Riu Turà, afluent esquerre del Tobol, a Rússia 
 Turà (Evenkia), població al territori de Krasnoiarsk (Sibèria)
 Tura o Tara (Omsk)
 Biografies:
 Cosmè Tura (Ferrara, cap al 1430 – 1495), pintor italià renaixentista
 Jordi Solé i Tura (Mollet del Vallès, 1930 - Barcelona, 2009), advocat, polític i professor universitari català
 Montserrat Tura i Camafreita (Mollet del Vallès, 1954), política catalana, consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya
 Eshetu Tura (1950), atleta etíop especialista en fons i 3000 metres obstacles